Данная статья посвящена статистике и рекордам Кубка УЕФА и Лиги Европы.

Самые успешные клубы

По клубам

По странам

По городам

Участие в полуфиналах

Другие рекорды 

 Пока только «Тоттенхэм Хотспур», «Боруссия (Мёнхенгладбах)», «Гётеборг» (дважды) «Аякс» «Галатасарай» и «Фейеноорд» выиграли Кубок УЕФА без поражений.

 Только четыре команды выиграли чемпионат, кубок своей страны и Кубок УЕФА в одном сезоне:
 «Порту» (2003, 2011)
 «Гётеборг» (1982)
 «Галатасарай» (2000)
 «ЦСКА» (2005)

 12 клубов стали чемпионами своих стран и выиграли Кубок УЕФА в одном сезоне:
 «Порту» (2003, 2011)
 «Ливерпуль» (1973, 1976)
 «Гётеборг» (1982,1987)
 «Фейеноорд» (1974)
 «Боруссия (Мёнхенгладбах)» (1975)
 «Ювентус» (1977)
 «ПСВ» (1978)
 «Реал Мадрид» (1986)
 «Галатасарай» (2000)
 «Валенсия» (2004)
 «ЦСКА» (2005)
 «Зенит» (2008)

Посещаемость 
 Самые посещаемые матчи по состоянию на 19 марта 2015:
 67 553 зрителя: 19 марта 2015 года — «Динамо» (Киев) — «Эвертон» (5:2) — ответный матч 1/8 финала.
 67 328 зрителей: 24 февраля 2012 года — «Манчестер Юнайтед» — «Аякс» (1:2), ответный матч 1/16 финала.
 65 110 зрителей: 19 марта 2015 года — «Бешикташ» — «Брюгге» (1:3), ответный матч 1/8 финала.
 63 324 зрителя: 26 февраля 2015 года — «Бешикташ» — «Ливерпуль» (1:0), ответный матч 1/16 финала.
 62 629 зрителей: 1 апреля 2010 года — «Бенфика» — «Ливерпуль» (2:1), первый матч 1/4 финала.
 Рекорд группового этапа: 53 123 зрителей: 18 сентября 2013 — «Шальке» — «Стяуа» (3:0).
 Рекорд финала: 52 347 зрителей: 9 мая 2012 года — «Атлетико» — «Атлетик» (2:0), Бухарест.
 Рекорд квалификации: 47 800 зрителей: 19 августа 2010 года — «Боруссия» Дортмунд — «Карабах» (4:0), первый матч раунда плей-офф.

Страны 
 Лишь в девяти случаях в финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы принимали участие два клуба, представляющие одну страну:
 «Тоттенхэм Хотспур» сыграл против «Вулверхэмптон Уондерерс» в 1972 году
 «Айнтрахт» сыграл против «Боруссии (Мёнхенгладбах)» в 1980 году
 «Ювентус» сыграл против «Фиорентины» в 1990 году
 «Интернационале» сыграл против «Ромы» в 1991 году
 «Парма» сыграла против «Ювентус» в 1995 году
 «Интернационале» сыграл против «Лацио» в 1998 году
 «Эспаньол» сыграл против «Севильи» в 2007 году
 «Порту» сыграл против «Браги» в 2011 году
 «Атлетико Мадрид» сыграл против «Атлетик Бильбао» в 2012 году
 «Челси» сыграл против «Арсенала» в 2019 году (в этом году финал Лиги Чемпионов был так же английским)
 В сезоне 1979/80 Западную Германию представляли 5 команд. Все 5 команд дошли до четвертьфинала и в оба полуфинала попали 4 немецких команды. В финале франкфуртский «Айнтрахт» выиграл у «Боруссии» Мёнхенгладбах.
 В сезоне 1997/98 Францию представляли 7 команд. «Страсбур», «Бордо», «Нант», «Мец», а также и «Бастия», «Олимпик Лион» и «Осер». Последние 3 команды вошли как победители в Турнире Кубка Интертото. Однако, до четвертьфинала дошла лишь команда «Осер», где и проиграла итальянскому «Лацио».
 Первая команда выигравшая Лигу Европы три раза подряд: «Севилья» 2014, 2015, 2016 годах
 Стране, которой удалось выиграть турнир три раза подряд является Италия. С 1989 по 1991 год турнир выиграли «Наполи», «Ювентус» и «Интернационале» а также с 1993 по 1995 год турнир выиграли «Ювентус» «Интернационале» и «Парма». А также Испания в лице «Севильи» три раза подряд: 2014, 2015, 2016 годах

Участие в турнире 
 «Брюгге» является обладателем рекорда в 14 последовательных розыгрышах Кубка УЕФА и Лиги Европы начиная с сезона 1996/97 по сезон 2009/10. 9 участий подряд у «ПАОКа» с 1997 по 2005 год. По 8 участий подряд имеют «Селтик» с 1997 по 2004, «Црвена звезда», софийский «ЦСКА», «ГАК», «Шахтёр», «Славия» c 1998 по 2005 год. По 7 участий у ПСВ с 1979 по 1985 год, «Спартака» с 1980 по 1988 год, лиссабонского «Спортинга» с 1988 по 1994 год, «Пармы» с 1998 по 2005, «Брондбю» и «Вадуца с 1999 по 2005 год. По 6 участий подряд у «Кёльна» (с 1971 по 1977 год) «Грассхопперса» (с 1972 по 1978 год), «Данди Юнайтед» (c 1978 по 1983 год), «Вердера» (с 1983 по 1988 год), «Интернационале» (c 1983 по 1989 год) «Рейнджерс» (c 1997 по 2003 год), «Вентспилс» и «Вислы» (с 2001 по 2006 год).

Самые крупные победы 
 «Фейеноорд» по сумме двух матчей 21:0 победил «Рюмеланж» в 1972 году.
 «Панатинаикос» по сумме двух матчей 7:6 победил «Гонвед» в 1987 году.
 Боруссия Дортмунд победила Одд Гренланд 11:5 по сумме двух матчей в 2015 году.
 «Лион» по сумме двух матчей 11:2 победил «АЗ» в 2017 году.

Самые большие по числу голов матчи 

 Стяуа победила Бачка Топола в 2020 со счётом 6:6 (5:4 в серии пенальти).

Игроки

Лучшие бомбардиры 
Лучшим бомбардиром является Хенрик Ларссон, забивший 40 голов в 56 матчах за «Фейеноорд», «Селтик» и «Хельсингборг».

Кубок УЕФА и Лига Европы

Рекордсмены по количеству проведённых матчей

Примечания

Ссылки 
 

Лига Европы УЕФА